Рома́н Жу́ков:
 Жуков, Роман Ванифатьевич (1924—1994) — Герой Советского Союза.
 Жуков, Роман Владимирович (род. 1967) — российский поп-музыкант.
 Жуков, Роман Николаевич (род. 1980) — российский футболист.